Украинская Центральная рада
 Белорусская центральная рада